Osoby o tym nazwisku:
 Elaine de Kooning – amerykańska malarka, rzeźbiarka, rysowniczka, rytowniczka i pisarka.
 Willem de Kooning – amerykański malarz